Анато́лий Рафаи́лович Бе́лкин (род. 12 июня 1955, Москва) — известный российский юрист, специалист в области уголовно-процессуального права, криминалистики и судебной экспертизы; известен также как поэт и игрок в спортивную версию «Что? Где? Когда?». Кандидат физико-математических наук (1981), доктор юридических наук (2000), профессор.

Биография 
Отец — выдающийся советский и российский криминалист Рафаил Самуилович Белкин (11 июля 1922 — 3 февраля 2001), мать — инженер-металлург Генриета Лазаревна Белкина (7 сентября 1922 — 15 июня 2014). Сестра — криминалист Елена Рафаиловна Россинская (род. 1949).

Окончил факультет управления и прикладной математики (ФУПМ) Московского физико-технического института в 1978 году. Офицер запаса.

Далее учился в аспирантуре того же вуза по кафедре члена-корреспондента АН СССР Г. С. Поспелова, окончил её в 1981 году и защитил кандидатскую диссертацию на тему «Применение теории графов к анализу и оптимизации функционирования одного класса сложных систем» (специальность 01.01.09 — Математическая кибернетика, научный руководитель — профессор Д. А. Поспелов).

До 1987 года работал старшим научным сотрудником в Научном совете АН СССР по комплексной проблеме «Кибернетика», с 1987 года — заведующий сектором систем поддержки принятия решений во вновь образованном Институте автоматизации проектирования АН СССР (позже — РАН, директор — академик О. М. Белоцерковский).

В 1991 году основал первый в СССР частный научно-исследовательский институт — Институт Независимых Исследований, ныне специализирующийся в области судебно-экспертной деятельности, и до нынешнего времени является его генеральным директором.

В 2000 году в Воронежском государственном университете защитил докторскую диссертацию по теме «Теория доказывания: криминалистический и оперативно-розыскной аспекты»; научный консультант — доктор юридических наук, профессор О. Я. Баев (специальность 12.00.09 — Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность) .

С 2000 года — профессор кафедры уголовного права, процесса и криминалистики Московского государственного университета приборостроения и информатики (после реорганизации вуза и слияния его с другими вузами — кафедра «Правовое обеспечение национальной безопасности» Российского Технологического университета). Ведёт преподавательскую деятельность также и в других вузах.

Автор и соавтор более 300 научных работ, в том числе свыше 20 монографий, учебников и учебных пособий.

Действительный член РАЕН, академик-секретарь отделения «Точные методы в гуманитарных науках», член Президиума РАЕН. Член Международной Ассоциации содействия правосудию (МАСП) и Президиума Международного конгресса криминалистов.

В 2000—2008 годах параллельно был сотрудником (консультантом) бюро проверки газеты «Комсомольская правда».

В 2022 году поддержал вторжение России на Украину.

Семья 

 Супруга — Маргарита Петровна
 дочь Анна — биолог, выпускница РГМУ. Живет и работает в США, ассистент-профессор школы медицины Бостонского университета.
 сын Дмитрий.

Монографии и учебники 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватели РТУ МИРЭА

Литературная деятельность 
Поэт-лирик, иронист и лимерист, многократно публиковался в периодике и коллективных изданиях, издал ряд персональных и коллективных сборников стихов.

Начинал как поэт-иронист и сатирик, позже был идейно близок к куртуазным маньеристам. После 1995 года тяготеет преимущественно к философской лирике, однако приобрёл известность преимущественно сборником из 1001 лимерика «Лимерикон, или Всемирная история в лимериках», за которым через 10 лет последовал «Новый Лимерикон».

В 1990-х годах выдвинул и обосновал поэтико-философскую концепцию этернизма, призывающую поэтов раскрывать так называемые вечные темы через их повседневные проявления; однако распространения она не получила.

Член Союза писателей России. Секретарь Союза литераторов России. Член Клуба сатириков и юмористов «Чёртова дюжина».

Лауреат Всероссийского фестиваля юмористической и сатирической песни и поэзии «ЁРШ-2013», победитель Всероссийского фестиваля юмористической и сатирической песни и поэзии «ЁРШ-2015», дипломант Международного фестиваля авторской песни и поэзии «Мальтийский Фest» на Мальте (октябрь 2014 года). 
В 2018 году был удостоен премии «Золотой телёнок» «Литературной Газеты» («Клуба 12 стульев»).

С 2016 года организует и проводит популярный конкурс-фестиваль «Умный смех», объединяющий поэтов-иронистов, юмористов, афористов и авторов-исполнителей.

Авторские сборники стихов  

 «Alter Ego» (, 1994) — коллективный сборник
 «Избранные стихотворения» (в 2-х тт., : Интеллект, 1995)
 «Оси координат» (: СферА, 2000) — отмечен медалью Державина МОО Союза литераторов РФ.
 «Лимерикон, или Всемирная история в лимериках» (, 2006) — отмечен Пушкинской медалью Академии российской словесности
 «Парнас колобком» — коллективный сборник пародий (, 2007) — автор и редактор-сост.
 «Эпиграмматика» — сборник эпиграмм, миниатюр, каламбуров и аллюзий (, 2009)
 «Вороны и лисицы» — сборник «патриотических басен» (, 2014)
 «Наноподковки микро-Пегасов» — сборник иронических миниатюр, фрашек, эпиграмм и каламбуров (, 2015)
 «Умный смех» — сборник лучших произведений Конкурса-фестиваля «Умный смех» — 2016 (автор и редактор-сост.) (, 2016).
 «Новый Лимерикон, или Продолжение Всемирной истории в лимериках» (, 2017).
 «12 Друзей Белкина» — коллективный сборник иронической поэзии (автор и редактор-сост.) (, 2017).
 «Умный смех»-2017 — сборник лучших произведений II Конкурса-фестиваля «Умный смех» — 2017 (автор и редактор-сост.) (, 2017).
 «Смехом печень не испортишь!» — сборник избранных произведений одноимённого проекта (автор и редактор-сост.) (, 2017).
 «11/13 Друзей Белкина» — коллективный сборник иронической поэзии (автор и редактор-сост.) (, 2018).
 «Умный смех»-2018 — сборник лучших произведений III Конкурса-фестиваля «Умный смех» — 2018 (автор и редактор-сост.) (, 2018).
 «Умный смех»-2019 — сборник лучших произведений IV Конкурса-фестиваля «Умный смех» — 2019 (автор и редактор-сост.) (, 2019).
 «Собрание сочинений в нескольких томах». Тома 1-2. Лирика. (, 2019)
 «Наноподковки микро-Пегасов — II» — сборник иронических миниатюр, фрашек, эпиграмм и каламбуров (, 2020).
 «Умный смех»-2020 — сборник лучших произведений V Конкурса-фестиваля «Умный смех» — 2020 (автор и редактор-сост.) (, 2020).
 «Собрание сочинений в нескольких томах». Тома 3-4. Гражданская лирика. Басни. Путёвые заметки. Ироническая поэзия (, 2021).

Игровая деятельность 

В «Что? Где? Когда?» играет с 1997 года, бессменный капитан команды «Неспроста», Командор Интеллектуального клуба «Неспроста», организатор и топ-редактор ряда крупных турниров.

Трёхкратный чемпион Высшей лиги Чемпионата Москвы по «Что? Где? Когда?» (1998/99, 1999/2000, 2000/01), двукратный чемпион России по «Что? Где? Когда?» (2004, 2006), шестикратный чемпион Суперлиги МАК (1999—2006), чемпион мира по «Что? Где? Когда?» (2008) — всё в составе команды «Неспроста».

В ноябре 2007 года решением № 19 Комиссии по этике Международной ассоциации клубов (МАК) ЧГК был лишён звания сертифицированного судьи и редактора за «грубейшие нарушения игровой этики»; однако в марте 2008 года это решение было отменено президентом МАК Н. И. Стеценко как необоснованное, все обвинения с Белкина публично сняты, и было «объявлено о его полной невиновности». Впоследствии состав Комиссии по этике МАК был существенно изменён.

В феврале 2009 года Белкин был бессрочно дисквалифицирован Исполкомом Ассоциации московских клубов (АМК) во всех турнирах, проводимых АМК и под эгидой АМК. В неофициальной части решения Белкин обвинялся в «жульничестве и манипулировании результатами турниров». С просьбой об аналогичной дисквалификации АМК обратилась также и к МАК ЧГК; но Международная ассоциация не поддержала дисквалификации и вообще не выступала с какими-либо обвинениями или заявлениями по этому поводу. Сам Анатолий Белкин неоднократно утверждал, что это была спланированная акция с целью устранить его команду «Неспроста». Тем не менее, в знак протеста Белкин прекратил собственно игровую деятельность, хотя продолжает организовывать и проводить турниры по интеллектуальным играм.
Проведённое позже расследование признало более чем вероятным сговор членов Исполкома АМК с целью очернения команды «Неспроста» и конкретно Белкина и последующего устранения команды как игровой единицы, однако группа, производившая расследование, не была указана.

С 1996 по 2014 год успешно играл в телевизионной «Своей игре», чемпион суперфинала 1997 года, чемпион «Золотой дюжины» 2007 года, принимал участие в мировом кубке «Jeopardy!» в 1997 году.

Как командор Клуба «Неспроста» регулярно проводит турниры по «Что? Где? Когда?» («Неспростая Зима», «Неспростая Весна», «Кубок Метрополии» и др.), а также чемпионаты Москвы и Клуба «Неспроста» по спортивной версии «Своей игры». Опубликовал несколько сборников турнирных ЧГК-вопросов от имени Клуба «Неспроста», сам написал более 3000 вопросов, большей частью помещённых в Базу вопросов «Что? Где? Когда?»

Примечания

Ссылки 
 Интервью с А. Р. Белкиным. — (pdf)
 
 Анатолий Белкин на сайте «Своя Игра»
 Официальный сайт Анатолия Белкина

Юристы России
Криминалисты России
Выпускники факультета управления и прикладной математики Московского физико-технического института
Игроки «Что? Где? Когда?»
Сотрудники ИАП РАН
Игроки телепередачи «Своя игра»
Члены Союза писателей России
Преподаватели вузов Москвы
Члены РАЕН